231-я стрелковая дивизия - воинское соединение СССР во время ВОВ

 231-я стрелковая дивизия (1-го формирования) - сформирована весной 1941 года, тогда же расформирована, вновь сформирована весной 1942 года
 231-я стрелковая дивизия (2-го формирования) - сформирована в августе 1943 года